Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 1993 v Nemčiji, kjer je pod vodstvom selektorja Janeza Drvariča v svojem prvem nastopu osvojila štirinajsto mesto. V predtekmovalni skupini D je proti estonski, nemški in belgijski reprezentanci osvojila četrto mesto z eno zmago in dvema porazoma ter se ni uvrstila v drugi krog tekmovanja.

Postava 
Selektor:  Janez Drvarič

Tekme

Prvi krog - skupina D

Zunanje povezave
 fibaeurope.com 

1993
Evropsko prvenstvo v košarki 1993
1993 v Sloveniji